Greene Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Greene Township (Mercer County, Illinois)
 Greene Township (Woodford County, Illinois)
 Greene Township (Jay County, Indiana)
 Greene Township (Parke County, Indiana)
 Greene Township (St. Joseph County, Indiana)
 Greene Township (Iowa)
 Greene Township (Kansas)
 Greene Township (Missouri)
 Greene Township (North Carolina)
 Greene Township (North Dakota)
 Greene Township (Ohio)
 Greene Township (Beaver County, Pennsylvania)
 Greene Township (Clinton County, Pennsylvania)
 Greene Township (Erie County, Pennsylvania)
 Greene Township (Franklin County, Pennsylvania)
 Greene Township (Greene County, Pennsylvania)
 Greene Township (Mercer County, Pennsylvania)
 Greene Township (Pike County, Pennsylvania)

Siehe auch:
 Green Township